Die Liga 1 2020/21 war die 83. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie wurde am 21. August 2020 eröffnet und endete am 19. Mai 2021. Im Anschluss fanden noch die Play-offs sowie die Relegation statt. Titelverteidiger war der CFR Cluj.

Modus 
Nach der Aufstockung wurde die Saison mit 16 Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die Teams der Plätze 1 bis 6 in einer Doppelrunde den Meister aus, während die zehn Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 der Abstiegsrunde eine Einfachrunde spielten. Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wurde übernommen.

Der Meister nahm an der 1. Qualifikationsrunde zur Champions League, der Zweitplatzierte und Pokalsieger an der 2. Qualifikationsrunde zur Europa Conference League teil. Am Ende der Abstiegsrunde spielte der Siebte in einem Spiel zuhause gegen den Achten. Anschließend traf der Gewinner auf den Drittplatzierten. Der Sieger sicherte sich einen weiteren Startplatz für die 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Die Teams auf den Plätzen 15 und 16 stiegen direkt ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 spielten in der Relegation gegen den 3. bzw. 4. der Liga II gegen den Abstieg.

Mannschaften 
Teilnehmer waren die 14 Vereine aus der Vorsaison sowie die beiden Aufsteiger UTA Arad und FC Argeș Pitești.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und als Bonus gutgeschrieben sowie, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wäre den betroffenen Teams jeweils ein Punkt abgezogen worden.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und als Bonus gutgeschrieben sowie, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wäre den betroffenen Teams jeweils ein Punkt abgezogen worden.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

UEFA-Europa-Conference-League-Playoffs 
Der Siebte spielte nach Abschluss der Abstiegsrunde zunächst gegen den Zehnten. Der Sieger spielte dann wiederum gegen den Vierten um die Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2021/22.

|}

Relegation 
Der Dreizehnte und Vierzehnte der Liga I trafen auf den Dritten und Vierten der Liga II, um zwei Starterplätze für die nächste Erstligasaison auszuspielen. Die Hinspiele fanden am 29. Mai, die Rückspiele am 2. bzw. 3. Juni 2021 statt.

|}

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Liga 1 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2020/21